Preusmjeri Nacrt:Velika Suverena Loža Hrvatske grof Drašković